Lamothe, ainsi que ses variantes  ou  ou Lamote (parfois Lamot ou Lamoot dans le nord de la France) , est un nom propre qui  renvoie à une origine toponymique : la « motte », tertre ou butte féodale ; il peut désigner :

Patronyme 

Le patronyme français  renvoie à une origine toponymique : la motte, tertre ou butte féodale.

 Arthur Lamothe (1928-2013), réalisateur, producteur, scénariste et monteur canadien d'origine française ;
 Delphine Lamothe (1965-), joueuse française internationale de rink hockey ;
 Denis Lamothe (1957 ou 1958-), policier et homme politique québécois ;
 Henri-Félix de Lamothe (1843-1926), administrateur colonial français ;
 plusieurs  ;
 Gilbert Lamothe (1939-), joueur de basket-ball français ;
 Jacky Lamothe (1950-), joueur de basket-ball français ;
 Joseph Lamothe (18?-1891), président haïtien ;
 Laurent Lamothe, (1972-), premier ministre de la République d’Haïti du  au  ;
 Léon Jean Benjamin de Lamothe (1849-1936), général de division et géologue ;
 Louis Lamothe (1822-1869), peintre français ;
 Ludovic Lamothe (1882-1953), compositeur de musique classique, pianiste et clarinettiste haïtien ;
 Michel Lamothe (connu aussi sous le pseudonyme de Willy) (1948-2019), musicien québécois ;
 Serge Lamothe (1963-), écrivain québécois ;
 Willie Lamothe (1920-1992), pionnier de la musique western québécoise.
 , dont :
 Alfred Dutheillet de Lamothe (1904-2001), avocat et résistant ;
 Olivier Dutheillet de Lamothe (1949-), membre du Conseil constitutionnel français depuis 2001 ;
 Antoine de Lamothe-Cadillac (1658-1730), figure de l’Amérique française ;
 Étienne-Léon de Lamothe-Langon (1786-1864), écrivain français ;
 Daniel Sanfourche de Lamothe (1683-1763), avocat pénaliste au Parlement de Bordeaux ;

Toponyme 

 Lamothe, commune des Landes
 Lamothe, commune de la Haute-Loire
 Lamothe, ancienne commune du Tarn, aujourd’hui intégrée à Blan
 Biganos-Lamothe, ancien diocèse du Pays de Buch
 Bromont-Lamothe, commune du Puy-de-Dôme
 Lamothe-Capdeville, commune de Tarn-et-Garonne
 Lamothe-Cassel, commune du Lot
 Lamothe-Cumont, commune de Tarn-et-Garonne
 Lamothe-en-Blaisy, commune de la Haute-Marne
 Lamothe-Fénelon, commune du Lot
 Lamothe-Goas, commune du Gers
 Lamothe-Landerron, commune de la Gironde
 Lamothe-Montravel, commune de la Dordogne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France